Nethercott ist der Familienname folgender Personen:
 Acer Nethercott (1977–2013), britischer Ruderer
 H. Nethercott, kanadische Badmintonspielerin